Чемпионат Азии по самбо 2022 года прошёл в городе Джуния (Ливан) 2-4 июня.

Медалисты

Мужчины

Командный зачёт

Женщины

Командный зачёт

Боевое самбо

Командный зачёт

Боевое самбо (женщины)

Командный зачёт

Общий медальный зачёт

Ссылки 
 

Чемпионаты Азии по самбо
Чемпионаты Азии в 2022 году
2022 год в самбо
Июнь 2022 года
Международные спортивные соревнования в Ливане
Спорт в Джунии
2020-е годы в Ливане